Montinhac ist der okzitanische Name folgender französischer Gemeinden:
 Montignac-Lascaux
 Montignac (Gironde)
 Montignac (Hautes-Pyrénées)
 Montignac-le-Coq